Barati ist der Familienname folgender Personen:

 Éva Baráti (* 1968), ungarische Leichtathletin
 George Barati (1913–1996; eigentlich Gyorgy Braunstein), US-amerikanischer Cellist, Dirigent und Komponist
 Mehran Barati (Nosratollah Barati-Novbari), iranischer Oppositionspolitiker
 Minu Barati (* 1975), deutsch-iranische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Rasoul Barati (* 1985), iranischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Bharati